Юрий Николаевич Голубчиков (1 января 1953, Львов) — российский учёный-географ, специалист по географии горных и полярных стран и теории глобальных природных катастроф. Автор более 500 научных и публицистических статей, включая 13 книг. Всего вместе с атласами, брошюрами и коллективными монографиями опубликовал 34 книги  , .

Ведущий научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма Географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Действительный член Русского географического общества с 1975 года.

Путь в науке 
Родился 1 января 1953 года во Львове в семье фронтовика инвалида ВОВ Николая Яковлевича Голубчикова и его супруги Зинаиды Ивановны Аршиновой. Отец в 1957 году закончил географический факультет Львовского университета по специальности «физическая география», мать — выпускница 1948 года филологического факультета Черновицкого университета. Родители работали учителями по географии и русскому языку в средних школах Львова.

В 1970 году Юрий поступил на Географический факультет МГУ, который окончил в 1975 году и был оставлен в аспирантуре кафедры физической географии СССР, ученик советского географа и карстоведа Николая Гвоздецкого. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ландшафтно-геофизические особенности муссонно-мерзлотной горной тайги зоны БАМ». Работал в экспедициях на Дальнем Востоке и Заполярье, в научных и образовательных учреждениях Канады, Китая, Тайваня и Великобритании. Был приглашённым профессором университета Альберта в Канаде, научным сотрудником Кембриджского университета в Великобритании.

В 1987 году выходит книга Н. А. Гвоздецкого и Ю. Н. Голубчикова «Горы». Это был первый в советской географической литературе труд о горах всей Земли, основанный на обобщении обширной отечественной и зарубежной литературы. Использованы также материалы собственных исследований и наблюдений обоих авторов. В книге рассматривались геолого-тектонические, геоморфологические, климатические, гляциологические и гидрологические особенности горных систем, характеризовались спектры высотной природной зональности и господствующие типы горных ландшафтов, условия жизни населения и хозяйства в горах .

В 2003 году вышла из печати книга Ю. Н. Голубчикова «География человека», которая явилась первой в России попыткой создания научно-образовательного издания по гуманитарной и историко-культурной географии. Книга возрождала традиции русской антропогеографической школы и привносила в нее достижения зарубежной гуманитарной географии. В книге предвосхищались многие проблемы современности, в частности взаимоотношения России с Украиной .

С 2005 года выступает как последователь теории катастроф Кювье. Автор концепции глобального мегацунами в истории биосферы. Она нашла отражение в книгах «Глобальные катастрофы в истории цивилизаций» (М., Вече, 1995) ,  и «Катастрофы в истории Земли и человека» (М., Белый город, 2009) . Юрий Голубчиков — автор научной концепции глобальной катастрофы мегацунами в истории биосферы, являющейся альтернативой эволюционной теории длительных ледниковых периодов.

Публицистическая деятельность 
В 1988 году Юрий Голубчиков выступил в журналах «Огонёк» и «Энергия» и в телепрограмме «Взгляд» с инициативой рассекретить для всеобщего пользования крупномасштабные топографические карты территорий СССР. С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного редактора научно-популярного журнала «Терра Инкогнита». Создавал и наполнял сайт РИА-Новости «Арктика-территория диалога» (2011). Вел рубрику «Краеведение» в приложении к «Независимой газете» «НГ-Наука» (2018).

Книги 
Ю. Н. Голубчиков является автором книг
 Природа мира: Горы. М.: Мысль, 1987, 400 с., (в соавторстве с Н. А. Гвоздецким) ;

 География горных и полярных стран. М.: МГУ, 1996, 304 с. ;

 География человека. М.: УРСС. 2003, 296 с.; перепечатка в газете «Первое сентября» ;

 География Чукотского автономного округа. М.: ДИК, 2004, 320 с. ;

 Глобальные катастрофы в истории цивилизаций. М.: Вече, 2005, 386 с. рецензия газеты «Первое сентября» , рецензия газеты «Литературная Россия» ;

 Исламизация России. Тревожные сценарии будущего. М.: Вече, 2005, 418 с., (в соавторстве с Р. А. Мнацаканяном) ;

 Четыре сценария будущего России. М.: Капитал инфо, 2006, 280 с., (в соавторстве с В. Ф. Нестеренко) ;

 Катастрофы в истории Земли и человека. М.: Белый город, 2009, 192 с. ;

 Основы гуманитарной географии (учебное пособие для университетов). М.: Инфра-М, 2011, 368 с. (4-ое изд. 2017 г.) ; Предисловие В. М. Котлякова ;

 Гуманитарная география в стратегиях выживания человечества. М.: Диалог культур, 2014, 328 с. ; https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200600517; ; рецензия Ал. А. Григорьева ;

 Теоретические основы туристической географии. М.: Издательский сервис, 2017, 192 с. ;

 Туристическая география Севера России. М.: Издательский сервис, 2018, 124 с.(в соавторстве с В. И. Кружалиным). ; 
 Очерки географии человека. М.: АНО «Диалог культур», 2020, 240 с..

Атласы 
Голубчиков является автором текстов и редактором следующих атласов :

1. Атлас мира. М.: АСТ, 2011, 563 с. (в соавторстве с С. Ю. Шокаревым).

2. Атлас мира АСТ, 2009 г., 368 с. М.: АСТ, 2011, 563 с. (в соавторстве с С. Ю. Шокаревым).

3. Универсальный атлас мира АСТ, 2008 г., 312

4. Универсальный историко-географический атлас России — АСТ, 2008, 384 с.

5. Большой атлас России — Издательство: Астрель,

6. Атлас Tartarica. История татар и народов Евразии. Республика Татарстан вчера и сегодня. Издательско-Продюсерский Центр «Дизайн. Информация. Картография», 2006, 888 с.

7. Историко-культурный атлас Кыргызстана. М._Бишкек, ДИК, 2001, 176 с. (в соавторстве с
М. К. Иманкуловым);

Каждый из атласов опубликован тиражом 1-5 тыс. экз. (некоторые неоднократно переиздавались) и несёт многоплановую информацию о рассматриваемых территориях.

Статьи в научных журналах последних лет 
Голубчиков Ю. Н. Искусство жить. ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ. — 2019. — № 1. — С. 19-25 .

Голубчиков Ю. Н. Возвращение к антропокосмизму. Философские традиции и современность. — 2017. — Т. 2, № 12. — С. 8-17 .

Голубчиков Ю. Н. О проблемах имиджевого возвышения России. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. — Т. 3, № 4, 2017 .

Голубчиков Ю. Н. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА.Современные проблемы сервиса и туризма. — 2017. — Т. 11, № 3. — С. 35-43 .
 
Веденин Ю. А., Голубчиков Ю. Н., Тишков А. А. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК. Известия РАН. Серия географическая. — 2017. — № 4. — С. 128—140 .

Голубчиков Ю. Н., Котляков В. М. СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ. Известия Российской академии наук. Серия географическая. — 2016. — № 1. — С. 8-18 , .

Голубчиков Ю. Н. Туристическая география России: предмет изучения и основные направления. География и природные ресурсы. — 2016. — № 2. — С. 142—147 .

Голубчиков Ю. Н. Современная перигляциальная природная среда и ее гуманитарно-географические черты. Криосфера Земли. — 2015. — Т. 19, № 3 .

Голубчиков Ю. Н., Тикунова И. Н. В холодных областях биосферы. Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2014;(1):120-127. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2014-1-120-127.

Голубчиков Ю. Н., Голубчиков М. Ю. КАТАСТРОФИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2012;(1):117-124. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2012-1-117-124

Голубчиков Ю. Н. Методологический потенциал антропного принципа в познании биосферы. Известия РАН. Серия географическая, № 3, 2010 106—114

Публицистические статьи последних лет 
Голубчиков Ю. Н. Народная география в эпоху Интернета // Независимая газета. — 2017. — 8 феврвля .

Голубчиков Ю. Н. Территории покрытые мраком/ История засекречивания и преднамеренного искажения географических карт в СССР и РФ // Независимая газета. — 2017. — 11 января .

Голубчиков Ю. Н. Туристско-краеведческие методы познания мира // Независимая газета. — 2015. — 28 октября .

Голубчиков Ю. Н. Лесоустройство России в мировом измерении // Независимая газета. — 2008. — 12 нояб. — С. 13 — (НГ-наука ; N 18)

Голубчиков Ю. Н. Генезис русских черноземов. История образования почв оказывается принципиально важной для будущего окружающей среды // НГ-Наука. Независимая газета. — 2008. — № 23 июля. — С. 12-12.

Голубчиков Ю. Н. Координаты государственной важности // НГ-Наука. Приложение к «Независимой газете». — 2008. — № 25 июня. — С. 20-20 .

Выступления в СМИ последних лет 
о лесных пожарах 

о географии ,

о краеведении и туризме 

о катастрофизме 

по проблемам депопуляции Российского Севера 

о Сталинском плане преобразования природы как первой в мире глобальной экологической программе  

по созданию Индо-Арктического пути , 

по проблемам вымирания русского населения на постсоветском пространстве

Ссылки на энциклопедии 
Выдающиеся деятели науки и культуры современной России. Энциклопедия. — М.: "Энциклопедист-Максимум". 2022  — 1034 с.

Ссылки на монографии и научные труды 
 Географ Юрий Николаевич Голубчиков и его монографии
 Голубчиков Юрий Николаевич
 Голубчиков Юрий Николаевич
 Юрий Голубчиков